«Рожде́ственские встре́чи» — двойной сплит-альбом Аллы Пугачёвой и нескольких певцов и музыкальных коллективов, участвовавших в концертной программе «Рождественские встречи» в конце 1991 года, вышедший в 1992 году. Тринадцатый студийный альбом Аллы Пугачёвой.

Об альбоме 
Первый диск состоит из песен в исполнении Аллы Пугачёвой, второй — из композиций различных участников шоу. Считается двенадцатым студийным альбомом певицы; издан в 1992 году. Второй двойной виниловый альбом, выпущенный под названием «Рождественские встречи». На CD не издавался.

Список композиций

Диск 1 (Алла Пугачёва) 
 Ты не мужчина (музыка и слова О. Лебедевой)
 Если я делаю тебе хорошо (музыка и слова О. Лебедевой)
 Беглец (музыка и слова И. Николаева)
 Кристиан (В. Окороков — А. Шаганов)
 Озеро надежды (музыка и слова И. Николаева)
 Мимоходом ( А. Пугачёва —И. Николаев)
 Не оставляй меня одну (музыка и слова О. Лебедевой)
 Рождественский бал (М. Минков — Ю. Рыбчинский)

Диск 2 (различные исполнители) 
 Нечёсанная Русь (А. Смирнов — С. Романов) — Александр Кальянов
 Жёлтый дым (музыка и слова А. Минцковской) — Анастасия
 Я верю в тебя (Н. Вильданов — В. Миклошич) — группа «А-студио»
 Королева ночь (В. Акимов — А. Захаров) — группа «Мономах»
 Стюардесса Жанна (В. Пресняков-мл. — И. Резник) — Владимир Пресняков-мл.
 Тома (музыка и слова А. Константиновского) — кабаре-дуэт «Академия»
 Самая красивая (А. Буйнов — В. Маликов) — Александр Буйнов
 Такой простой соседский паренёк (Ю. Варум — К. Крастошевский) — Анжелика Варум
 Мама, давай (музыка и слова А. Иванова) — группа «Рондо»
 Я не спас тебя (С. Челобанов — И. Резник) — Сергей Челобанов и группа «H-Band»

Ссылки 
Варианты оформления альбома

Альбомы 1992 года
Альбомы Аллы Пугачёвой
Альбомы на русском языке
Альбомы России